Lluís Fernández Cabello (Barcelona, 1883 - Sabadell, 1940), músic i compositor de sardanes
 Lluís Fernàndez i López (Sabadell, 1943), estudiós de la història de Sabadell i el rodal
 Lluís Fernàndez i Alà (Barcelona, 1967), empresari
 Lluís Fernàndez González (València, 1945), director de cinema, escriptor, periodista, crític literari i promotor cultural